Klasse X steht für:

 Klasse X, Flare-Klasse, siehe Sonneneruption #Allgemeines
 Klasse X, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse X – Reduktosole
 Klasse X, Evidenzgrad in der Medizin, siehe Evidenzgrad #Vereinfachte Klassifizierung
 Klasse X (Töpfer), attisch-griechische Keramikkünstlergruppe, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/X #Künstler-Gruppen
 NZR-Klasse X, Dampflokomotiven-Baureihe der New Zealand Railways
 U-Boot-Klasse X, U-Boot-Klasse der deutschen Kriegsmarine

Siehe auch:
 X-Klasse (Begriffsklärung)
 Baureihe X (Begriffsklärung)
 Modell X (Begriffsklärung)
 X-Serie (Begriffsklärung)
 Typ X (Begriffsklärung)